25. Sparkassen-Cup – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 5 lutego 2011 w Stuttgarcie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Niemczech
2011 w Niemczech